Rosemary Harris kan avse:
den brittiska barnboksförfattaren, se Rosemary Harris (författare)
den brittiska skådespelaren, se Rosemary Harris (skådespelare)